Heping ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Stadtbezirk Heping (和平区) der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Tianjin, siehe Heping (Tianjin);
 den Stadtbezirk Heping (和平区) der Stadt Shenyang in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Heping (Shenyang);
 den Stadtbezirk Heping (和平區) der Stadt Taichung in der Republik China auf Taiwan, siehe Heping (Taichung);
 den Kreis Heping (和平县) von Heyuan in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Heping (Heyuan);
 die Großgemeinde Heping (和平镇) im Stadtbezirk Chaoyang der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Heping (Chaoyang);
 die Großgemeinde Heping (和平镇) im Kreis Changxing der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Heping (Changxing);
 die Großgemeinde Heping (和平镇) im Kreis Fenxi der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Heping (Fenxi);
 die Großgemeinde Heping (和平镇) im Kreis Guiyang der chinesischen Provinz Hunan, siehe Heping (Guiyang);
 die Großgemeinde Heping (和平镇) der Stadt Huai’an in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Heping (Huai’an);
 die Großgemeinde Heping (和平镇) im Kreis Huishui der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Heping (Huishui);
 die Großgemeinde Heping (和平镇) im Stadtbezirk Liangzhou der chinesischen Provinz Gansu, siehe Heping (Liangzhou);
 die Großgemeinde Heping (和平镇) im Kreis Lufeng der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Heping (Lufeng);
 die Großgemeinde Heping (和平镇) im Autonomen Kreis Qiongzhong der chinesischen Provinz Hainan, siehe Heping (Qiongzhong);
 die Großgemeinde Heping (和平镇) im Kreis Shaowu der chinesischen Provinz Fujian, siehe Heping (Shaowu);
 die Großgemeinde Heping (和平镇) im Kreis Tailai der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Heping (Tailai);
 die Großgemeinde Heping (和平镇) im Kreis Teng des Autonomen Gebiets Guangxi, siehe Heping (Teng);
 die Großgemeinde Heping (和平镇) der Stadt Wudalianchi in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Heping (Wudalianchi);
 die Großgemeinde Heping (和平镇) im Autonomen Kreis Yanhe der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Heping (Yanhe);
 die Großgemeinde Heping (和平镇) im Kreis Yuzhong der chinesischen Provinz Gansu, siehe Heping (Yuzhong);
 die Großgemeinde Heping (和平镇) der Stadt Zhangping in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Heping (Zhangping);
 die Gemeinde Heping (和平乡) im Kreis Anyue der Provinz Sichuan, siehe Heping (Anyue);
 die Gemeinde Heping (和平乡) im Stadtbezirk Da’an der Provinz Sichuan, siehe Heping (Da’an);
 die Gemeinde Heping (和平乡) im Kreis Faku der Provinz Liaoning, siehe Heping (Faku);
 die Gemeinde Heping (和平乡) im Kreis Huangyuan der Provinz Qinghai, siehe Heping (Huangyuan);
 die Gemeinde Heping (和平乡) im Autonomen Kreis Longsheng des Autonomen Gebiets Guangxi, siehe Heping (Longsheng);
 die Gemeinde Heping (和平乡) im Kreis Longxi der Provinz Gansu, siehe Heping (Faku);
 die Gemeinde Heping (和平乡) der Stadt Mishan in der Provinz Heilongjiang, siehe Heping (Mishan);
 die Gemeinde Heping (和平乡) im Kreis Nanjiang der Provinz Sichuan, siehe Heping (Nanjiang);
 die Gemeinde Heping (和平乡) im Kreis Nyagrong des Autonomen Bezirks Garzê der Tibeter in der Provinz Sichuan, siehe Heping (Nyagrong);
 die Gemeinde Heping (和平乡) im Autonomen Kreis Pingbian in der Provinz Yunnan, siehe Heping (Pingbian);
 die Gemeinde Heping (和平乡) im Autonomen Kreis Sanjiang im Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Heping (Sanjiang);
 die Gemeinde Heping (和平乡) im Kreis Yuexi der Provinz Anhui, siehe Heping (Yuexi);
 die Gemeinde Heping (和平乡) im Kreis Yunxiao der Provinz Fujian, siehe Heping (Yunxiao);
 die Gemeinde Heping (和平乡) im Kreis Zhaoyuan der Provinz Heilongjiang, siehe Heping (Zhaoyuan);
 die Gemeinde Heping (和平乡) im Autonomen Kreis Zhenyuan der Provinz Yunnan, siehe Heping (Zhenyuan);
 die Gemeinde Heping (和平乡) im Stadtbezirk Zhuhui der Provinz Hunan, siehe Heping (Zhuhui);
 die Nationalitätengemeinde Heping der Tujia und Dong (和平土家族侗族乡) im Stadtbezirk Bijiang in der Provinz Guizhou, siehe Heping (Bijiang);
 die Nationalitätengemeinde Heping der Yi (和平彝族乡) im Stadtbezirk Jinkouhe in der Provinz Sichuan, siehe Heping (Jinkouhe);
 das Straßenviertel Heping (和平街道) der Stadt Bei’an in der Provinz Heilongjiang, siehe Heping (Bei’an);
 das Straßenviertel Heping (和平街道) im Stadtbezirk Congtai in der Provinz Hebei, siehe Heping (Congtai);
 das Straßenviertel Heping (和平街道) im Stadtbezirk Donghe im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, siehe Heping (Donghe);
 das Straßenviertel Heping (和平街道) der Stadt Gaobeidian in der Provinz Hebei, siehe Heping (Gaobeidian);
 das Straßenviertel Heping (和平街道) im Stadtbezirk Haizhou in der Provinz Liaoning, siehe Heping (Haizhou);
 das Straßenviertel Heping (和平街道) im Stadtbezirk Hongshan in der Provinz Hubei, siehe Heping (Hongshan);
 das Straßenviertel Heping (和平街道) im Stadtbezirk Hulan Ergi in der Provinz Heilongjiang, siehe Heping (Hulan Ergi);
 das Straßenviertel Heping (和平街道) der Stadt Meihekou in der Provinz Jilin, siehe Heping (Meihekou);
 das Straßenviertel Heping (和平街道) im Stadtbezirk Ningjiang in der Provinz Jilin, siehe Heping (Ningjiang);
 das Straßenviertel Heping (和平街道) im Stadtbezirk Quanshan in der Provinz Jiangsu, siehe Heping (Quanshan);
 das Straßenviertel Heping (和平街道) der Stadt Tacheng im Regierungsbezirk Tacheng des Autonomen Gebiets Xinjiang, siehe Heping (Tacheng);
 das Straßenviertel Heping (和平街道) im Stadtbezirk Tiedong in der Provinz Liaoning, siehe Heping (Tiedong);
 das Straßenviertel Heping (和平街道) der Stadt Ulanhot im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, siehe Heping (Ulanhot);
 das Straßenviertel Heping (和平街道) im Stadtbezirk Wanbailin in der Provinz Shanxi, siehe Heping (Wanbailin);
 das Straßenviertel Heping (和平街道) im Stadtbezirk Wanghua der Stadt Fushun in der Provinz Liaoning, siehe Heping (Wanghua);
 das Straßenviertel Heping (和平街道) im Stadtbezirk Zhangdian in der Provinz Shandong, siehe Heping (Zhangdian);
 die Einwohnergemeinschaft Heping (和平社区) der Großgemeinde Chengxiang im Kreis Wuming der Stadt Nanning im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang, siehe Heping (Chengxiang);
 die Einwohnergemeinschaft Heping (和平社区) im Stadtbezirk Tianya der Stadt Sanya in der Provinz Hainan, siehe Heping (Tianya).

 eine ehemalige Automarke von Tianjin Auto Works